Skandij je srebrnobijeli sjajan, mekan tranzicijski element. Jedan je od najrjeđih elementa u Zemljinoj kori. Sastavni je dio većine depozita uranija i rijetkih zemnih elemenata, ali se vadi tek iz nekolicine takvih. Uporaba je ograničena zbog skupoće.

Ime je dobio po Skandinaviji. Otkrio ga je švedski kemičar Lars Fredrik Nilson 1879. godine. Rabi se u aluminijsko-skandijskim slitinama za zrakoplove i u specijalnim svjetiljkama, a u budućnosti bi se mogao rabiti za gradnju svemirskih letjelica jer ima značajno visoku temperaturu taljenja (1541 °C).

Izvori 

 Skandij

Vanjske poveznice 

Kemijski elementi